

Biologia molecolare
AAG – codone adenina-adenina-guanina che codifica per la lisina

Cinema 
 Aag  – film del 1994 diretto da K. Ravi Shankar

Codici 
 aag – codice ISO 639-3 della lingua ambrak

Geologia 
 AAG – Allomembro delle alte valli dell'Alto Adige – sintema stratigrafico della provincia di Bolzano
 AAG – Alloformazione del Garda – sintema stratigrafico della provincia di Bolzano

 Aag – Vulcano della Kamčatka